Техни́ческий университе́т Ча́лмерса () — высшее учебное заведение в Гётеборге.

История 
Основано в 1829 году за счёт наследства Уильяма Чалмерса, директора Шведской Ост-Индской компании. В рейтинге Times Higher Education 2005 года Чалмерс указывался как лучший университет Швеции и один из основных исследовательских университетов Европы.

Университет специализируется на технических предметах, естественных науках, архитектуре. Известен своими факультетами нанотехнологий, экологии, информатики, промышленного дизайна, менеджмента и архитектуры.

Выпускники 
 Линн Берггрен — бывшая участница группы «Ace of Base».
 Нильс Густав Дален — лауреат Нобелевской премии по физике 1912 года.
 Мартин Лорентсон — основатель «Spotify».
 Пьюдипай — видеоблогер (образование неоконченное).
 Людвиг Стригеус — ведущий программист «Spotify» и основатель «µTorrent».
 Эрик Юханссон — фотограф-сюрреалист.
 Карл Херслоу — лидер Партии Сконе.
 Ивар Якобсон — учёный в области информатики.

Университеты Швеции
Образование в Гётеборге
Технические университеты
Технический университет Чалмерса